Hahn puede hacer referencia a:

Personalidades 
 Familia Hahn de Remplin, (Pomerania):
 Friedrich von Hahn (1742-1805), noble alemámn conocido como astrónomo y filósofo;
 Karl von Hahn (1782-1857), noble alemán conocido como el "Conde del Teatro";
 Ida Hahn-Hahn (1805-1880), condesa, escritora alemana de origen aritocrático.
 Hans Hahn (1879-1974), matemático austriaco;
 Archie Hahn, atleta estadounidense;
 Erwin L. Hahn (1921-2016), físico estadounidense;
 Hilary Hahn, violinista estadounidense;
 Jochen Hahn, piloto de carrera alemán;
 Martin Hahn, escritor de telenovelas venezolano;
 Óscar Hahn, poeta, ensayista y crítico chileno;
 Otto Hahn, químico alemán, Premio Nobel de Química en 1944;
 Reynaldo Hahn (1874-1947), compositor francés, venezolano y alemán;

Personajes de ficción 
 Hahn, personaje de Avatar: la leyenda de Aang.

Otros 
 Hahn es también un volcán de Alemania;
 Hahn (Renania-Palatinado), distrito de Alemania.